Ivan Benigar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Ivan Benigar (1883 - 1950), jezikoslovec, etnolog in antropolog
 Ivan Benigar (1845 - 1920), srednješolski profesor